|-
| 179601 - || || 9 de juliol de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179602 - || || 15 de juliol de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 179603 - || || 13 de juliol de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 179604 - || || 14 de juliol de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179605 - || || 12 de juliol de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 179606 - || || 12 de juliol de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 179607 - || || 20 de juliol de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 179608 - || || 22 de juliol de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 179609 - || || 18 de juliol de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179610 - || || 17 de juliol de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 179611 - || || 30 de juliol de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 179612 - || || 22 de juliol de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 179613 - || || 4 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 179614 - || || 5 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 179615 - || || 6 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 179616 - || || 6 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 179617 - || || 6 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 179618 - || || 6 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 179619 - || || 6 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 179620 - || || 6 d'agost de 2002 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 179621 - || || 8 d'agost de 2002 || Eskridge || Eskridge
|-
| 179622 - || || 6 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 179623 - || || 10 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179624 - || || 9 d'agost de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 179625 - || || 9 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179626 - || || 9 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179627 - || || 9 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179628 - || || 10 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179629 - || || 10 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179630 - || || 11 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179631 - || || 12 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179632 - || || 13 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179633 - || || 13 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179634 - || || 11 d'agost de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 179635 - || || 14 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179636 - || || 14 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 179637 - || || 13 d'agost de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 179638 - || || 14 d'agost de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 179639 - || || 13 d'agost de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 179640 - || || 13 d'agost de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 179641 - || || 13 d'agost de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 179642 - || || 14 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179643 - || || 14 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179644 - || || 14 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179645 - || || 14 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179646 - || || 14 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179647 - || || 10 d'agost de 2002 || Cerro Tololo || M. W. Buie
|-
| 179648 - || || 8 d'agost de 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 179649 - || || 8 d'agost de 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 179650 - || || 8 d'agost de 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 179651 - || || 8 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 179652 - || || 11 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 179653 - || || 11 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 179654 - || || 11 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 179655 - || || 16 d'agost de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 179656 - || || 16 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 179657 - || || 26 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 179658 - || || 26 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 179659 - || || 28 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 179660 - || || 27 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 179661 - || || 28 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 179662 - || || 28 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 179663 - || || 29 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 179664 - || || 29 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 179665 - || || 29 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 179666 - || || 29 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 179667 - || || 29 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 179668 - || || 29 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 179669 - || || 29 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 179670 - || || 29 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 179671 - || || 30 d'agost de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 179672 - || || 20 d'agost de 2002 || Palomar || R. Matson
|-
| 179673 - || || 29 d'agost de 2002 || Palomar || R. Matson
|-
| 179674 - || || 17 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 179675 - || || 17 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 179676 - || || 28 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 179677 - || || 30 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 179678 Rietmeijer || || 26 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 179679 - || || 28 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 179680 - || || 18 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 179681 - || || 17 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 179682 - || || 16 d'agost de 2002 || Nanchuan || Q.-z. Ye
|-
| 179683 - || || 27 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 179684 - || || 29 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 179685 - || || 18 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 179686 - || || 17 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 179687 - || || 29 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 179688 - || || 30 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 179689 - || || 1 de setembre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 179690 - || || 3 de setembre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 179691 - || || 3 de setembre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 179692 - || || 4 de setembre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 179693 - || || 4 de setembre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 179694 - || || 4 de setembre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 179695 - || || 4 de setembre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 179696 - || || 4 de setembre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 179697 - || || 4 de setembre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 179698 - || || 4 de setembre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 179699 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179700 - || || 3 de setembre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
|}

9